Liefde en vrouwen, een boek geschreven door D.H. Lawrence in 1920
Women in Love (film), verfilming van het boek uit 1969, onder regie van Ken Russell

 Zie ook
 Woman in Love